Cabezudo puede referirse a:

 Los gigantes y cabezudos.
 El nombre común de la planta Agrostis delicatula
 El nombre común de la planta Centaurea cyanus.
 La abreviatura científica del botánico Baltasar Cabezudo (1946-).
 El nombre común del ave Leptopogon amaurocephalus.